Oberweilbach ist der Name

 Oberweilbach (Hebertshausen), Ortsteil der Gemeinde Hebertshausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Oberweilbach (Wüstung), eine Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Hofheim am Taunus, Main-Taunus-Kreis, Hessen